Ливезиле има више значења:

 Ливезиле
 Ливезиле (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ливезиле (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ливезиле (Ваља Маре), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ливезиле (Глодени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Ливезиле (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ливезиле (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Ливезиле (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Ливезиле (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Ливезиле (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Ливезиле, општина у округу Тимиш у Румунији